Kransveronikor (Veronicastrum) är ett släkte av grobladsväxter. Kransveronikor ingår i familjen grobladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Se även  
Veronikor

Källor

Externa länkar 

Grobladsväxter